w anatomii: brzuch (jama brzuszna, mięśnie brzucha) 
 w zoologii: odwłok u owadów